Sandvikholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandvikholmen (Lemland, Åland), 
 Sandvikholmen, Hangö, Nyland,

Se även
Sandviksholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar